Белілешть () — комуна в Румунії, у повіті Арджеш.
 Белілешть () — село в Румунії, у повіті Арджеш. Входить до складу комуни Белілешть.
 Белілешть () — село в Румунії, у повіті Арджеш. Входить до складу комуни Тігвень.